Helioporacea  — отряд коралловых полипов из подкласса восьмилучевых (Octocorallia). Насчитывают четыре современных вида, которые объединяют в два рода — Epiphaxum (3 вида) и  Heliopora (1 вид — голубой коралл).

Таксономия

Традиционно к отряду относили лишь голубые кораллы (Heliopora coerulea), широко распространённые на коралловых рифах мелководья Индо-Тихоокеанского региона. Лишь сравнительно недавно была высказана гипотеза о близком родстве голубых кораллов с обнаруженными в конце XX века представителями более глубоководного рода Epiphaxum, которые также образуют арагонитовый известковый скелет. Оба рода в настоящее время рассматривают в составе монотипических семейств: Helioporidae и Lithotelestidae.

Кладограмма

Примечания

Литература

 Bayer, F. M. (1992) The helioporan octocoral Epiphaxum, recent and fossil: a monographic iconography. Studies in Tropical Oceanography 15: 1–76. 

Восьмилучевые кораллы
Отряды стрекающих